Ак-Чий

 Ак-Чий — село в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области Киргизии.
 Ак-Чий — село в Ак-Талинском районе Нарынской области Киргизии.

См. также 
 Акчий